Walnut Grove (Alabama)
Walnut Grove (Califórnia)
Walnut Grove (Geórgia)

Walnut Grove (Mississippi)
Walnut Grove (Missouri)
Walnut Grove (Tennessee)
Walnut Grove (Washington)

Desambiguações de topônimos